Dreher může být:

 Dreherův pivovar – průmyslový podnik v Žatci

příjmení
 Anton Dreher (1810–1863) – rakouský podnikatel v pivovarnictví
 Rod Dreher (* 1967) – americký novinář a spisovatel